Oberkassel bezeichnet:
 Oberkassel (Bonn), Stadtteil von Bonn, Fundort des Doppelgrabs von Oberkassel
 Oberkassel (Düsseldorf), Stadtteil von Düsseldorf